Ауси, аль-Ауси, аль-Авси () — нисба, указывающая на принадлежность к племени ауситов (бану Аус).

 Аль-Бара ибн Азиб (ум. 690/691) — сподвижник пророка Мухаммеда, передатчик хадисов от него.
 Сад ибн Муаз (ум. 627) — сподвижник пророка Мухаммада, глава клана Абд аль-Ашхаль племени аус в Медине.
 Усайд ибн Худайр — сподвижник пророка Мухаммеда, вождь племени бану аус в Медине.